De lijst van medaillewinnaars op de Finse kampioenschappen langlaufen bevat de medaillewinnaars op de diverse disciplines van de Finse langlaufkampioenschappen. De eerste edities vonden plaats in 1909.

Mannen

Medaillewinnaars

50 km

60 km 

Vanaf 1928 vervangen door de 50 km.

Vrouwen

Medaillewinnaars

5 km 

In 1945 vervangen door de 10 km.

10 km

Dubbele achtervolging/Skiatlon

20 km

30 km

Individuele sprint

Teamsprint 

Langlaufen naar land
Sportevenement in Finland